Lowry puede significar:

Personas 
 Apellido de diferentes personas de origen anglosajón
 Thomas Martin Lowry (octubre de 1874 – noviembre de 1936 ) : físico y químico inglés
 Kyle Lowry (Filadelfia, 1986- ) : jugador estadounidense de baloncesto
 Malcolm Lowry (Cheshire , julio de 1909 - junio de 1957 ) : poeta y novelista inglés
 Desiree Lowry Rodríguez(San Juan, Puerto Rico, junio de 1972 - ) : modelo, exreina de belleza, presentadora de televisión y radio, organizadora de eventos y dueña de agencia, de Puerto Rico. 
 Mark Lowry : cantante estadounidense, miembro del cuarteto musical Gaither Vocal Band
 Lois Lowry : novelista estadounidense

Autores de nombres botánicos 
 M.Lowry - Martin Lowry (1956- )
 Porter Peter Lowry (1956- ) : botánico, explorador y profesor estadounidense

Lugares

Estados Unidos 
 Lowry, Minnesota
 Lowry, Dakota del Sur
 Lowry City, Misuri
 Museo de Lowry